Amstad ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Amstad (1912–1973), Schweizer Bergsteiger

 Christoph Amstad (* 1973), Schweizer Politiker (CVP)
 Eduard Amstad (1922–2015), Schweizer Politiker (CVP) und Bundesrichter
 Josef Mariä Amstad (1846–1926), Schweizer Politiker
 Marlene Amstad (* 1968), Schweizer Ökonomin
 Ueli Amstad (* 1959), Schweizer Politiker